Eristalinae — подсемейство короткоусых двукрылых из семейства журчалок (Syrphidae).

Описание 
Личинки большинства видов питаются гниющей растительностью во влажных местностях, иногда на мелководье. Типовой род подсемейства — пчеловидки (Eristalis). Один из самых известных видов — обыкновенная пчеловидка (Eristalis tenax), чьи личинки в редких случаях паразитируют на человеке, вызывая миазы.

Классификация 
 Brachyopini (Chrysogastrini)
 Austroascia Thompson & Marnef, 1977
 Brachyopa Meigen, 1822
 Cacoceria Hull, 1936
 Chamaesphegina Shannon & Aubertin, 1922
 Chromocheilosia Hull, 1950
 Chrysogaster Meigen, 1803
 Chrysosyrphus Sedman, 1965
 Cyphipelta Bigot, 1859
 Hammerschmidtia Fallén, 1817
 Hemilampra Macquart, 1850
 Lejogaster Róndani, 1857
 Lepidomyia Loew, 1864
 Liochrysogaster Stackelberg, 1924
 Melanogaster Róndani, 1857
 Myolepta Loew, 1864
 Neoascia Williston, 1887
 Orthonevra Macquart, 1829
 Riponnensia Maibach, 1994
 Sphegina Meigen, 1822

 Rhingiini (Cheilosiini)
 Chamaesyrphus Mik, 1895
 Cheilosia Meigen, 1822
 Endoiasimyia Bigot, 1882
 Ferdinandea Róndani, 1844
 Hiatomyia Shannon, 1922
 Ischyroptera Pokorny, 1887
 Macropelecocera Stackelberg, 1952
 Pelecocera Meigen, 1822
 Portevinia Goffe, 1944
 Psarochilosia Stackelberg, 1952
 Psarus Latreille, 1804
 Rhingia Scopoli, 1763
 Taeniochilosia Oldenberg, 1916

Milesiini

 Aneriophora Stuardo & Cortes, 1952
 Blera Billberg, 1820
 Brachypalpus Macquart, 1834
 Caliprobola Róndani, 1845
 Chalcosyrphus Curran, 1925
 Criorhina Meigen, 1822
 Cynorhinella Curran, 1922
 Deineches Walker, 1852
 Flukea Etcheverry, 1966
 Hadromyia Williston, 1882
 Hemixylota Shannon & Aubertin, 1933
 Lejota Róndani, 1857
 Lycastris Walker, 1857
 Macrometopia Philippi, 1865
 Macrozelima Stackelberg, 1930
 Malometasternum Shannon, 1927
 Matsumyia Shiraki, 1949
 Merapioidus Bigot, 1879
 Meropidia Hippa & Thompson, 1983
 Milesia Latreille, 1804
 Nepenthosyrphus de Meijere, 1932
 Odyneromyia Shannon & Aubertin, 1833
 Orthoprosopa Macquart, 1850
 Palumbia Róndani, 1865
 Philippimyia Shannon, 1926
 Pocota Lepeletier & Serville, 1828
 Pterallastes Loew, 1863
 Senogaster Macquart, 1834
 Somula Macquart, 1847
 Sphecomyia Latreille, 1829
 Spilomyia Meigen, 1803
 Sterphus Philippi, 1865
 Stilbosoma Philippi, 1865
 Syritta Lepeletier &|Serville, 1828
 Syrittosyrphus Hull, 1944
 Takaomyia Herve-Bazin, 1914
 Temnostoma Lepeletier & Serville, 1828
 Teuchocnemis Osten Sacken, 1875
 Tropidia Meigen, 1822
 Valdiviomyia Vockeroth, 1976
 Xylota Meigen, 1822

Merodontini
 Alipumilio — Austrocheilosia — Azpeytia — Cepa — Eumerus — Lyneborgimyia — Merodon — Nausigaster — Platynochaetus — Psilota
Pipizini
 Claussenia — Cryptopipiza — Heringia — Pipiza — Pipizella — Trichopsomyia — Triglyphus
Volucellini
 Copestylum — Graptomyza — Ornidia — Volucella

Примечания 

 
Подсемейства насекомых